Мото има више значења:
 Мото (Сандрио)
 Мото (Верона)